Белые одежды:

 Белые одежды — в библейском «Откровении Иоанна Богослова» (Апокалипсисе) обещанные облачения после снятия «пятой печати» с «книги жизни» (Откр 6, 9-11).
 Белые одежды (роман) (1986) — роман Владимира Дудинцева о периоде борьбы с лысенковщиной в биологии и вокруг неё; удостоен Государственной премии СССР (1988);
 Белые одежды (фильм) (1992; Белоруссия) — сериал по одноименному роману В. Дудинцева

См. также 
 «Повесть о белом клобуке» (1570-е годы)